Cordova peut désigner :

Patronymes 

 Filippo Cordova (1811-1868) : un homme politique italien ;
 
 Henrique Córdova (1938-2020) : un homme politique brésilien ;
 José Ángel Córdova Villalobos (1953) : un homme politique mexicain ;
 José María Córdova (1799-1829) : un soldat colombien ;
 Luis de Córdova y Córdova (1706-1796) : un officier de marine et aristocrate espagnol ;
 Marty Cordova (1969) : un joueur américain de baseball ;
 Nichole Cordova (1988) : une chanteuse et actrice américaine ;
 Nicolás Córdova (1979) : un joueur chilien de football ;
 Pancho Córdova (1916-1990) : un acteur, scénariste et réalisateur mexicain ;
 Roberto Suazo Cordova (1927–2018) : président du Honduras ;
 Arturo de Córdova (1907-1973) : acteur mexicain ;
  ;
 Fernand Pelez de Cordova (1820-1899) : un peintre réaliste naturaliste français, père de Fernand Pelez (1843-1913) ;
 Frederick De Cordova (1910-2001) : un réalisateur, producteur et acteur américain ;
 Roberto Suazo Córdova (1927-2018) : homme d'État hondurien.

Toponymes

Cordova : une ville d'Alaska ;
 Cordova : une localité du comté de Walker dans l'Alabama ;
 Cordova : une ville de l'Illinois.
 Cordova : une ville du Nebraska.

Cordova : une ville de l'île de Mactan.

Autres 
 Lola Cordova, un album de bande dessinée ;
 Apache Cordova, framework de développement pour smartphone auparavant appelé PhoneGap.

Voir aussi 
  (prononciation très proche en espagnol)